Kontradiktorisch steht für:

 kontradiktorisches Verfahren, siehe Prozessmaxime #kontradiktorisches Verfahren

Siehe auch:
 Kontradiktion, philosophischer Begriff